Rex (lateinisch für „König“) steht für:
 Rex (Titel), in lateinischen Quellen die Bezeichnung eines militärischen Anführers
 Rex (Vorname), Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Rex (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rex (Adelsgeschlecht), sächsisches Uradelsgeschlecht
 Le Grand Rex, Pariser Kino
 T. Rex, britische Rockband
 T-Rex (Film)
 Rexismus, frühere wallonische faschistische Bewegung
 Kommissar Rex, Fernsehserie mit dem Polizeihund Rex

Rex ist der Name folgender

Orte in Deutschland:
 Rex (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg in Hessen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rex (Arkansas)
 Rex (Colorado)
 Rex (Florida)
 Rex (Georgia)
 Rex (Harlan County, Kentucky)
 Rex (Hart County, Kentucky)
 Rex (Kalifornien)
 Rex (North Carolina)

geografischer Objekte:
 Mount Rex, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Unternehmen, Marken, Fahrzeuge:
 Maskinfabriken Rex, ehemalige schwedische Automarke
 Rex, Fahrradmarke des Herstellers Prophete
 Rex-Motoren-Werk, nach 1945 bis 1964 tätiger Motoren- und Mopedhersteller in München und Possenhofen
 Rex (Motorrad), ehemalige Nürnberger Motorradmarke
 Rex (Motorroller), chinesisch-deutsche Motorrollermarke
 Rex-Acme, ehemaliger britischer Motorradhersteller
 Rex-Film, frühere Berliner Filmgesellschaft – dort auch zu den Kinos
 Rex am Ring, Kino der Rex Lichtspieltheater GmbH in Köln 
 Rex Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rex, Automarke des estnischen Herstellers Rexer OÜ
 Rex Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Indianapolis (1908–1909)
 Rex Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Detroit (1914)
 Rex Buckboard, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Royal Rex Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller
 Subaru Rex, ein Automodell 
 Schweizer Ur-Sparschäler

 Tornax Rex, kleiner deutscher Sportwagen aus den 1930er Jahren
 Rex-Konservenglas-Gesellschaft, Hersteller von Zubehör zum Einkochen
 Rex (Software), in Perl geschriebenes Systemkonfigurationswerkzeug, siehe Perl (Programmiersprache)
 Rex, Codename der Version 1.2 der Linux-Distribution Debian, siehe Debian#Versionsgeschichte

Schiffe:
 Rex (Schiff, 1897), schwedisches Fährschiff
 Rex (Schiff, 1932), italienisches Passagierschiff

Tiere:
 Rexkaninchen, Kurzhaar-Kaninchenrasse
 Rexkatze, Katzenrassen mit lockigem Fell
 Rexmeerschweinchen, Zuchtrasse des Gemeinen Meerschweinchens

REX steht als Abkürzung für:
 Range Extender, Vorrichtung zur Erhöhung der Reichweite von hauptsächlich batteriegetriebenen Fahrzeugen
 Rechtsextremismus, Referat im Innenministerium, Österreich
 Regional-Express, Zuggattung in Deutschland und Österreich (in Deutschland jedoch mit RE abgekürzt)
 Regional Express Airlines Pty Ltd, eine australische Fluggesellschaft
 Rentenindex des deutschen Anleihemarkts
 REX, Markenname der oben genannten Rex-Konservenglas-Gesellschaft Bad Homburg vor der Höhe, davon abgeleitet: Horex
 Rheintal-Express, Zuglinie in der Schweiz

Siehe auch:

 .577 Tyrannosaur, ein Kaliber
 Tyrannosaurus rex
 REXX

REX